Майбутнє — частина лінії часу, що складається з подій, які ще не відбулися, але відбудуться.
 Майбутнє — село, Чернігівська область, Корюківський район, Білошицько-Слобідська сільська рада
 Майбутній час (мовознавство)